Ке́рнер — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Кернер, Антон (Антон Кернер фон Марилаун; 1831—1898) — австрийский ботаник.
 Кернер, Габриэле (псевдоним Nena; род. 1960) — немецкая певица и актриса.
 Кернер, Давид Борисович (1912—1994) — советский и российский инженер-металлург.
 Кернер, Иоганн Симон фон (1755—1830) — немецкий ботаник.
 Кернер, Иштван (1867—1929) — венгерский дирижёр.
 Кернер, Теобальд (1817—1907) — немецкий поэт и врач, сын Юстинуса Кернера.
 Кернер, Элизабет (род. 1958) — американская писательница в жанре фэнтези.
 Кернер, Юстинус (1786—1862) — немецкий поэт, драматург, автор книг по медицине.

Другое 
 Кернер — слесарный инструмент для насечки кернов.
 Кернер — технический (винный) сорт винограда.

См. также